La Pieve steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Calci, Provinz Pisa, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Chianni, Provinz Pisa, Italien

Siehe auch:
 Pieve